BiH
 Kiseljak, grad i općina u Bosni i Hercegovini
 Kiseljak (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik
 Kiseljak (Srebrenik, BiH), naselje u općini Srebrenik
 Kiseljak (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla